Сезон 2009/2010 стал для ПСЖ 37-м в Чемпионате Франции и 40-м в своей истории.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

11.800.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

4.000.000

Зима 

1.800.000

Общие убытки:11.800.000

Общая прибыль:5.800.000

Разница:6.000.000

Соревнования

Лига 1

Результаты турнира 

Матчи 29 и 30 тура проводились без зрителей из-за смерти фаната "парижан" Яна Л. после столкновения с фанатами "Марселя".

Турнирная таблица

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала 
Матч 1/4 финала проводился без зрителей из-за смерти фаната "парижан" Яна Л. после столкновения с фанатами "Марселя".

1/2 финала

финал

Кубок лиги

4-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

2009
Пари